Курлов — русская фамилия.

 Известные носители
 Курлов, Аркадий Никанорович (1829—1888) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Курлов, Василий Николаевич (1909—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Курлов, Михаил Георгиевич (1859—1932) — русский терапевт.
 Курлов, Павел Григорьевич (1860—1923) — российский государственный деятель эпохи Николая II.